Zonew, Zonev oder Tsonev () ist ein verbreiteter bulgarischer Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Zonew (1893–1959), bulgarischer Jurist
 Benjo Zonew (1863–1926), bulgarischer Sprachwissenschaftler und Slawist
 Dontscho Zonew († 2010), bulgarischer Schriftsteller
 Jordan Zonew (* 1956), bulgarischer Politiker
 Kirijak Zonew (* 1938), bulgarischer Journalist und Autor
 Kiril Zonew (1896–1961), bulgarischer Maler
 Kosta Zonew (1929–2012), bulgarischer Schauspieler
 Nikolaj Zonew (* 1956), bulgarischer Politiker
 Stantscho Zonew (* 1964), bulgarischer Fußballer
 Todor Zonew (1934–2004), bulgarischer Maler
 Wassil Zonew (1925–2002), bulgarischer Autor
 Zonko Zonew (* 1967), bulgarischer Politiker

Familienname